Michel Fabre ist der Name folgender Personen:

* Michel Fabre (Philosoph) (* 1948), französischer Philosoph
 Michel Fabre (Rugbyspieler) (* 1956), französischer Rugby-Union-Spieler
 Michel Fabre (Schauspieler), französischer Schauspieler